Bochdanetsch bezeichnet

 die Stadt Lázně Bohdaneč, Okres Pardubice, Tschechien
 die Gemeinde Bohdaneč, Okres Kutná Hora, Tschechien

Siehe auch:
 Bohdaneč (Begriffsklärung)